Giant Records — название музыкальных лейблов:
 Giant Records (Warner)
 Giant Records (независимый лейбл)